Biografies: Boston Charley (1854-1873), guerrer modoc.
 Geografia:
Boston, capital de l'estat de Massachusetts, als Estats Units.
 Boston (Anglaterra), població del comtat de Lincolnshire.
 Boston (Geòrgia)
 Boston (Indiana)
 Boston Heights, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 New Boston, diversos indrets.
 North Boston, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 South Boston, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 Esport:
 Boston Bruins, equip professional d'hoquei sobre gel de Boston (Massachusetts) 
 Boston Celtics, equip de la NBA amb seu Boston, Massachusetts.
 Boston Red Sox, club de beisbol dels Estats Units de la ciutat de Boston.
 Miscel·lània:
 Bòston o vals bòston, variant del vals d'origen anglosaxó de ritme lent.
 2K Boston/2K Australia, empresa de videojocs creada el 1997.
 One Boston Place, gratacel situat a Boston (Massachusetts)